Die Route nationale 124, kurz N 124 oder RN 124, ist eine französische Nationalstraße.

Aktueller Straßenverlauf 
Die aktuelle Nationalstraße 124 beginnt aus einem freien Übergang aus der Autobahn 624 bei Toulouse und führt über Colomiers, L’Isle-Jourdain und Auch bis zu einer Straßenkreuzung mit der Nationalstraße 524 in der Nähe von Demu.

Seit 2004 wird der Teil zwischen der Einmündung der Départementsstraße 20 (heutige Nationalstraße 524) im Département Gers südlich von Eauze und der Westumgehung von L’Isle-Jourdain als Teil des Itinéraire à Grand Gabarit benutzt.

Künftig soll die N 124 zwischen der Umgehung von Toulouse und Auch zur Autobahn 624 ausgebaut werden.

Historischer Straßenverlauf 
Die historische Nationalstraße 124 wurde 1824 zwischen Toulouse und Tartas festgelegt und geht auf die Route impériale 144 zurück. Ihre Länge betrug 210 Kilometer. 1949 wurde sie bis Saint-Geours-de-Maremne über die alte Trasse der N10 verlängert. Die Länge stieg auf 249 Kilometer.

1973 wurde die Nationalstraße auf einen Straßenverlauf über Mont-de-Marsan verlegt. Dazu wurden folgende Abschnitte der Nationalstraßen 132 und 649 übernommen:

  Toulouse – Grenade-sur-l’Adour
  Grenade-sur-l’Adour – Mont-de-Marsan
  Mont-de-Marsan – Tartas
  Tartas – Saint-Geours-de-Maremne

Die Nationalstraße wurde auf vielen Abschnitten dieses Laufweges als Schnellstraße ausgebaut und auf Umgehungsstraßen gelegt. 2006 wurde die N 124 zwischen Saint-Geours-de-Maremne und der N 524 abgestuft, ebenso im Stadtbereich von Toulouse.

Streckenverlauf

Weblinks 
 Route nationale française 124 auf WikiSara (französisch)
 Route nationale française 124E auf WikiSara (französisch)

124
Route nationale 0124